Il doppio femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Wrexham 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nicole Rottmann e Lenka Wienerová che hanno battuto in finale Yuka Higuchi e Hirono Watanabe 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Samantha Murray /  Melanie South (quarti di finale)
 Nicole Rottmann /  Lenka Wienerová (campionesse)

 Melanie Klaffner /  Teodora Mirčić (quarti di finale)
 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Wrexham 2012